Juan Sumulong, Filipijns senator van 1925-1935;
 Lorenzo Sumulong, Filipijns senator van 1949-1967 en 1970-1972, zoon van Juan Sumulong;
 Victor Sumulong, Filipijns afgevaardigde van 1998-2007 en burgemeester van Antipolo City van 2007-2009, zoon van Lorenzo Sumulong.